Финал Кубка УЕФА 1974 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1973/74, 3-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 22 мая 1974 года, на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне. Ответный матч состоялся 29 мая 1974 года, на стадионе «Де Куип» в Роттердаме. В матче встретились английский «Тоттенхэм Хотспур» и нидерландский «Фейеноорд».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1973/1974

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1974
Кубок УЕФА
Май 1974 года
Лига Европы УЕФА 1974
Лига Европы УЕФА 1974
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 22 мая
События 29 мая
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1974 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Нидерландах в 1974 году
1974 год в Лондоне